Filippo Inzaghi, footballeur international Italien reconverti entraîneur.
Franz Philipp von Inzaghi, archevêque catholique autrichien.
Karl von Inzaghi, noble autrichien, et homme politique, de l'Empire autrichien.
Simone Inzaghi, footballeur italien, frère du footballeur italien Filippo Inzaghi.